Джумакеев — фамилия; имеет женскую форму Джумакеева.
 Джумакеев, Алмаз Дженишевич (род. 1970) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.
 Джумакеев, Марат Абдукалиевич (род. 1973) — советский и киргизский футболист, футбольный тренер.
 Джумакеев, Мурат Абдукалиевич (род. 1973) — советский и киргизский футболист, футбольный тренер.